«Phantom» puede referirse a:un auto de fabricación estadounidense

Entretenimiento 
 Fantasma (Phantom) (1922), película de F.W. Murnau;
 The Phantom (1936), clásica tira de prensa creada por Lee Falk.
 Phantom (1990), novela de Susan Kay - narra de nuevo la vida del el fantasma de la ópera.
 Phantom Blood, manga.
 Phantom,personaje de megaman zero

Música 
 ««Phantom» (2007), canción de la banda francesa Justice.
 Phantom (2014), álbum de la banda francesa Betraying The Martyrs.

Belicismo 
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II (1960), avión cazabombardero supersónico creado en Estados Unidos.